Rodriguezia kan syfta på:

 Rodriguezia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Rodriguezia (växter) – ett släkte av växter